Fontenoy ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich und Belgien:

 Fontenoy (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Fontenoy (Yonne), Gemeinde im Département Yonne; 841 Schauplatz der Schlacht von Fontenoy
 Fontenoy (Antoing), Ortschaft der Gemeinde Antoing in Belgien; 1745 Schauplatz der Schlacht bei Fontenoy zwischen französischen und englisch-niederländischen Truppen im Österreichischen Erbfolgekrieg
 Fontenoy (Wisconsin), Ortschaft im Brown County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

mit Namenszusatz:
 Fontenoy-la-Joûte, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Fontenoy-le-Château, Gemeinde im Département Vosges
 Fontenoy-sur-Moselle, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

Fontenoy ist der Familienname folgender Personen:
 Maud Fontenoy (* 1977), französische Wassersportlerin

Siehe auch:
 Fontenois